Пе́рлмуттер, или Пе́рлмутер (), — еврейская фамилия (перламутр).

Известные носители:
  (1843—1930) — польский политический деятель и раввин.
  (род. 1942) — голливудский продюсер.
 Перлмутер, Владо (1904—2002) — французский музыкант.
  (род. 1954) — американский нейролог.
  (1971—1997) — израильский музыкант.
 Перлмуттер, Моррис (более известен как Моше Паранов; 1895—1994) — американский дирижёр и музыкальный педагог.
 Перлмуттер, Норман (более известен как Норман Ллойд; 1914—2021) — американский актёр.
  — американский певец и композитор.
 Перлмуттер, Сол (род. 1959) — американский астрофизик.
  (род. 1953) — американский политик.
  — американский телепродюсер.

См. также 
 
 Перельмутер